Schnaidt ist ein Ortsname:
 Schnaidt (Argenbühl), Weiler der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schnaidt (Kressbronn), Hof der Gemeinde Kressbronn, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schnaidt (Neukirch), Weiler der Gemeinde Neukirch (Bodenseekreis), Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schnaidt (Gemeinde St. Johann), Ortschaft der Gemeinde St. Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schnaidt (Teisendorf), Weiler des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Schnaidt ist ein Familienname:
 Claude Schnaidt (1931–2007), französischer Architekturhistoriker und -theoretiker an der Hochschule für Gestaltung in Ulm
 Fabian Schnaidt (* 1990), deutscher Straßenradrennfahrer
 Ferdinand Schnaidt (1840–1910), Polizeikommissar, Ehrenbürger von Ludwigsburg, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl August Schnaidt (1837–1902), Dekan der Kirchenbezirke Böblingen und Göppingen

Siehe auch:
 Schnaid
 Schnait (Begriffsklärung)
 Schneid
 Schneidt